Miejscowości w USA:
 Hewitt – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
 Hewitt – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie McLennan
 Hewitt – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Hewitt – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Gminy w USA:
 Hewitt (ang. Hewitt Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon

Zobacz też 
 Bob Hewitt
 Brian George Hewitt
 Jennifer Love Hewitt
 Lleyton Hewitt
 Thomas Brown Hewitt